Агентство Пенджабских княжеств () — политическое управление (офис) в Британской Индии. Агентство было создано в 1933 году, на основании модели, применённой ранее в Центрально-индийском агентстве и Агентстве Раджапутаны, с целью упорядочивания отношений с 40 северо-западными индийскими княжествами ранее входившими в состав провинции Пенджаб Британской Индии.

История 
Туземные княжества региона попали под суверенитет Британской короны после Англо-непальской войны 1814—1816 года и стали совокупно называться Пенджабские туземные княжества или горные княжества Шимлы. В дальнейшем они попали под прямой контроль администрации британской провинции Пенджаб, за исключением княжества Техри Гархвал, которое было присоединено к провинции Агра и Ауд.

Агентство было создано в 1933 на основе пенджабских туземных княжеств по совету заместителя губернатора провинции Пенджаб, управления княжеств Шимлы, в лице заместителя комиссара Шимлы. Агентство было создано под прямым управлением Генерал-Губернатора Индии, штаб-квартира находилась в Шимле.

После 1947 года большинство княжеств решило присоединиться к Индийскому Союзу, а остальные вошли в Доминион Пакистан. Индийские княжества были объединены в штат Химачал-Прадеш, а княжество Техри Гархвал стало частью Уттар-Прадеш. В 2000, северная часть Уттар-Прадеша, включая бывшие земли Техри Гархвал, были выделены в штат Уттаракханд.

Туземные княжества

Агентство по управлению туземными княжествами Пенджаба 
Салютуемые княжества, по приоритету:

Несалютуемые княжества :
 Мамдот
 Патауди

Исторические горные княжества Пенджаба 

 Кангра
 Кангра-Надаун
 Джасван
 Гулер (Харипур)
 Сиба
 Датарпур
 Кутлехар
 Мадхопур
 Нерпер

Шимлское горное супер-интендантство Агентство по управлению туземными княжествами Пенджаба 
Салютуемые княжества, по приоритету:

Несалютуемые княжества:

 Багхал
 Багхат
 Белсан
 Беджа
 Бхаджджи
 Даркоти
 Дхами
 Джуббал
 Кеонтхал
 Кумхарсайн
 Кунихар
 Кутхар
 Махлонг
 Мангал
 Налагарх (Хиндур)
 Раджагарх
 Сангри
 Тхароч

Примечания 

Агентства Британской Индии
История Пенджаба